ECT est un acronyme pouvant désigner :

 électroconvulsivothérapie, autrefois dénommée sismothérapie, plus connue sous le nom de traitement par électrochocs ;
 ECT (E.C.T.S. au pluriel), correspondant plus ou moins aux anciennes unités de valeur et aujourd'hui aussi dénommés crédits européens ; ce système a été créé en 1989 pour favoriser la mobilité étudiante en Europe (via le programme Erasmus par exemple) et un système de crédits européens (European Credit System Transfert) ; il faut cumuler un certain nombre d'ECTs pour obtenir un diplôme en Europe ; ECT est parfois traduit par Enseignement cumulable transférable ;
 économique et commerciale option technologique, la filière technologique des classes préparatoires économiques et commerciales ;
 encéphalopathie chronique traumatique, une affection cérébrale généralement liée à une pratique sportive intense ayant entraîné de nombreuses commotions cérébrales ;
 Extension consigne de tri, qui est la tendance à pouvoir recycler plus de matière et donc pouvoir trier plus de déchets valorisables matière (peut s'appliquer à certains plastiques) ;
 Esquerra Catalana dels Treballadors (Gauche Catalane des Travailleurs), ancien parti catalaniste de gauche, actif en Catalogne nord de 1972 à 1981.

Références